DI puede referirse a:
 Caja DI, un dispositivo electrónico que permite conectar una señal de audio.
 DI.fm, un servicio de radio por internet multi-canal con base en la ciudad de Nueva York.
 Diseño inteligente, postura pseudocientífica.
 Diseño industrial, diseño aplicado a objetos de producción en masa.

Siglas